Bagoong aramang: Pasta de gambes molt comuna a les Filipines.
 Bagoong terong: Salsa de peix fermentat de les Filipines.
 Bagoong monamon: Ingredient de la cuina filipina obtingut mitjançant la fermentació d'anxoves.